Moshamer ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Alois Moshamer (1800–1878), österreichischer Schriftsteller und Beamter
 Ludwig Moshamer (1885–1946), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Moshammer